Дорога в рай — название нескольких фильмов разных стран и лет:

  — США, 1930.
 Дорога в рай (также: «Вознесение») — США, 1991
 Дорога в рай — Россия, 1993.
 Дорога в рай — Австралия, 1997.

См. также 
 Путь в рай
 Дорога в ад

Примечания